Ducs de Dijon est une appellation utilisée par plusieurs clubs sportifs dijonnais :

 Les Ducs de Dijon, club de football américain,
 Le Dijon Échiquier des Ducs, un club d'échecs dijonnais fondé en 1929,
 Le Dijon Hockey Club ou CPHD, ancien club de hockey sur glace de Dijon,
 Le HC Dijon, club de hockey sur glace créé en 2018 après la liquidation du précédent.

